Marie II. je jméno těchto panovnic:

 Marie II. Stuartovna (1662–1694) – anglická, skotská a irská královna z rodu Stuartovců
 Marie II. Portugalská (1819–1853) – portugalská královna z rodu Braganca

Rozcestníky - panovník